Појам Хадсон може да се односи на:
 Хадсон (река), река у САД
 Залив Хадсон, залив Северног леденог океана
 Хадсон (Њујорк), град у САД у држави Њујорк
 Хадсон (Тексас), град у САД у држави Тексас
 Хадсон (Охајо), град у САД у држави Охајо
 Хадсон (Јужна Дакота), град у америчкој савезној држави Јужна Дакота
 Хадсон (Њу Хемпшир), насељено место без административног статуса у америчкој савезној држави Њу Хемпшир
 Хадсон (Њујорк), град у америчкој савезној држави Њујорк
 Хадсон (Ајова), град у америчкој савезној држави Ајова
 Хадсон (Вајоминг), град у америчкој савезној држави Вајоминг
 Хадсон (Висконсин), град у америчкој савезној држави Висконсин
 Хадсон (Илиноис), град у америчкој савезној држави Илиноис
 Хадсон (Индијана), град у америчкој савезној држави Индијана
 Хадсон (Канзас), град у америчкој савезној држави Канзас
 Хадсон (Квебек), је град у Канади у покрајини Квебек
 Хадсон (Колорадо), град у америчкој савезној држави Колорадо
 Хадсон (Масачусетс), насељено место без административног статуса у америчкој савезној држави Масачусетс
 Хадсон (Мичиген), град у америчкој савезној држави Мичиген
 Хадсон (Охајо), град у америчкој савезној држави Охајо
 Хадсон (Пенсилванија), насељено место без административног статуса у америчкој савезној држави Пенсилванија
 Хадсон (Северна Каролина), град у америчкој савезној држави Северна Каролина
 Хадсон (Тексас), град у америчкој савезној држави Тексас
 Хадсон (Флорида), насељено место без административног статуса у америчкој савезној држави Флорида

 Хенри Хадсон, енглески истраживач и поморац
 Кејт Хадсон, америчка глумица
 Рок Хадсон, амерички глумац
 Џенифер Хадсон, америчка глумица и певачица